Inkommensurabilität (Gegensatz: Kommensurabilität, adj. (in)kommensurabel; von lat. mensura für Maß, wörtlich etwa „nicht zusammen messbar“, „ohne gemeinsames Maß“) steht für: 

 Inkommensurabilität (Wissenschaftstheorie), Nichtvergleichbarkeit wissenschaftlicher Theorien (geprägt von Thomas S. Kuhn)
 Inkommensurabilität (Physik), die Unvergleichbarkeit physikalischer Größen
 Inkommensurabilität (Quantenmechanik), die nicht gleichzeitige Messbarkeit physikalischer Größen
 Inkommensurabilität (Ethik), das Konzept, dass Werte nicht immer miteinander vergleichbar sind.
 Inkommensurabilität (Mathematik), zwei (geometrische) Längen, die nicht durch zwei natürliche Zahlen darstellbar sind

Für weitere Verwendungen des Begriffes in der Mathematik siehe:

 Kommensurabilität (Mathematik)

Siehe auch: